Павли́чко — українське прізвище. Відомі носії:

 Павличко Богдана Михайлівна ( 1987) — український видавець. Донька Соломії Павличко, онука Дмитра Павличка.
 Павличко Дмитро Васильович (1929—2023) — український поет, перекладач, літературний критик, громадсько-політичний діяч.
 Павличко Соломія Дмитрівна (1958—1999) — письменниця, літературознавець, перекладачка, публіцистка, автор праць з історії фемінізму. Донька Дмитра Павличка.

Українські прізвища